Albert Amrhein (1870-1945), rugbyman allemand ;
 Andreas Amrhein (1844-1927), moine bénédictin suisse ;
 Thomas Amrhein (1989-), bobeur suisse ;
 Tom Amrhein (1911-??), footballeur américain.